Феррейра-ду-Алентежу — португальська власна назва.

Топоніми

Феррейра-ду-Алентежу — муніципалітет
 Феррейра-ду-Алентежу (парафія)